Horgen kan syfta på följande:

 Horgen, Småland – sjö i Alvesta kommun
 Horgen, Zürich – ort och kommun i kantonen Zürich, Schweiz
 Bezirk Horgen – distrikt i kantonen Zürich, Schweiz